Pouštní liška může být:

 liška žijící na poušti, např.:
 liška pouštní
 fenek
 přezdívka generála E. Rommela
 Liška pouště (film) – americké životopisné válečné drama The Desert Fox: The Story of Rommel z roku 1951
 Pouštní liška (kniha) – westernový román Wünstenfuchs, autor G. F. Wego
 Operace Pouštní liška – bombardování Iráku v roce 1998